

Imperatori 
 Giovanni II Comneno
 Giovanni II di Trebisonda

Re 
 Giovanni II d'Ungheria
 Giovanni II d'Aragona
 Giovanni II del Brabante
 Giovanni II di Castiglia
 Giovanni II di Cipro
 Giovanni II di Francia
 Giovanni II Casimiro di Polonia
 Giovanni II del Portogallo
 Giovanni II di Svezia
 Giovanni II di Gerusalemme

Altri nobili 
 Giovanni II, Duca di Borbone
 Giovanni II, Duca del Brabante
 Giovanni II, Duca di Braganza – ovvero Giovanni IV, Re del Portogallo
 Giovanni II, Duca di Bretagna
 Giovanni II, Duca di Lorena
 Giovanni II, Conte di Hainaut
 Giovanni II, Conte di Holland
 Giovanni II di Napoli – duca di Napoli
 Giovanni II del Monferrato
 Giovanni II di Meclemburgo

Religiosi

Papi 
 Papa Giovanni II

Vescovi 
 Giovanni II di Costantinopoli – patriarca ecumenico
 Giovanni II – vescovo di Trani
 Giovanni II di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme
 Giovanni II – vescovo di Benevento
 Giovanni II - vescovo di Sutri
 Giovanni II - patriarca della Chiesa d'Oriente